Батови́це () — названия населённых пунктов в Польше.

 Батовице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Батовице — район в Кракове.